Le bulldog, en français bouledogue, est le nom commun de différentes races de chiens. On en trouvera une liste dans l'article Molossoïde, y compris le bulldog anglais et le bouledogue français.

Le nom Bulldog souvent donné en référence à la race de chiens et à ses qualités présumées peut désigner :
 , le nom de plusieurs navires de la Royal Navy
 M41 Walker Bulldog, un char léger américain produit dans les années 1950
 Bristol Bulldog, un avion de chasse britannique de l'entre-deux guerres
 Bulldog, un revolver produit par l'armurier américain Charter Arms
 Opération Bulldog, le nom de trois exercices militaires menés par le Canada pendant la guerre froide
 Bulldogs, le nom familier de la police de l'université d'Oxford
 La Bulldog edition, nom anglo-saxon donné à la première édition de la journée d'un quotidien
 Bulldog, nom d'une chaîne de coffee shops basée à Amsterdam.
 Bulldog, une marque de vélos belge
Scottish Aviation Bulldog un avion d'entrainement.

En sports
 Canterbury Bulldogs, un club australien de rugby à XIII
 Georgia Bulldogs, club omnisports de l'université de Géorgie aux États-Unis
 Bulldog, le nom d'une prise de catch.
 Bulldogs de Hamilton, une équipe de hockey.
 Bulldogs de Québec, une équipe de hockey.
 Bulldogs de Windsor, une équipe de hockey.